Табан, српска реч која означава доњу страну стопала. Може да се односи и на:

 Табан (насеље)
 Табан (ватрено оружје), механизам за опаљивање код раних пушака спредњача.